Федькино — название населённых пунктов в России:

 Федькино — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Федькино — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Федькино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Федькино — село в Тереньгульском районе Ульяновской области.